Castro Caldelas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Ourense och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Castro Caldelas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Castro Caldelas är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Castro Caldelas. Runt Castro Caldelas är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Monforte de Lemos,  km norr om Castro Caldelas. Omgivningarna runt Castro Caldelas är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien